Рышард Рончевский (, ) — польский актёр театра и кино и режиссёр.

Биография 
Отец Рышарда — Влодзимеж Рончевский (1900—1965) — работал в транспортном агентстве «Orbis», мама — Ольга (1903—1987) — учитель.

В 1936—1943 годах жил во Львове, затем в Якторове под Варшавой, с 1945 года до смерти — в Сопоте. В 1954 году дебютировал в Лодзинском Всеобщем театре. В 1955—1956 учился в Киношколе в Лодзи. Был актёром Нового театра в Лодзи (1956—1957), Варшавской оперетты (1958—1959) и Sopocka Estrada (1960—1969), Театра Выбжеже в Гданьске (1966—1974). С 1970 по 1974 год был художественным руководителем Estrada Sopocka и Международного фестиваля песни в Сопоте. В 1974—1979 годах — директор Музыкального театра в Гдыне, а с 1983 по 1984 год — актёр этого театра. С 1984 года снова был связан с Театром Выбжеже в Гданьске.

Фильмография 

  «Колоски»
  «Король Убю»
  «Древнее предание: Когда солнце было богом»
  «Лики смерти»
  «Аляска Кид»
  «До последней капли крови»
  «Зелёный — прошлое…»
  «Казимир Великий»
  «Первый правитель»
  «Пан Володыёвский»
  «Волчье эхо» — «Мисьо», член банды Мороня
  «Вестерплатте»
  «Бич Божий»
  «Лекарство от любви»
  «Фараон»
  «Конец нашего света»
  «Рукопись, найденная в Сарагосе» — слуга шейха
  «Барышня в окошке»
  «Итальянец в Варшаве»
  «Крещённые огнём»
  «Дневник пани Ганки»
  «О тех, кто украл Луну»
  «Минувшее время»
  «Косоглазое счастье»
  «Крестоносцы»
  «Сатана из седьмого класса»
  «Ева хочет спать»

Примечания

Литература 
 Imiennik Ryszarda Ronczewskiego, Dziennik Bałtycki z dnia 24 września 2010 r.

Ссылки 
 Sopot. Nie żyje aktor Ryszard Ronczewski

Киноактёры Польши
Театральные деятели Польши
Умершие от COVID-19 в Польше